Лос Анђелес има више значења:
 Лос Анђелес, град је и лука у америчкој савезној држави Калифорнија
 Округ Лос Анђелес (Калифорнија), је округ у америчкој савезној држави Калифорнија
 Лос Анђелес (Тексас), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Тексас
 Лос Анђелес (река), река у САД
 Лос Анђелес (Чиле), град у Чилеу
 класа подморница Лос Анђелес